Fassett steht für:

 Fassett (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec

Fassett ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Adele Strong Fassett (1831–1898), US-amerikanische Malerin
 Jacob Sloat Fassett (1853–1924), US-amerikanischer Politiker
 Kaffe Fassett (* 1937), US-amerikanischer Designer, Mosaik- und Textilkünstler sowie Autor
 Norman Carter Fassett (1900–1954), nordamerikanischer Botaniker